Eisley – gruppo musicale statunitense formatosi nel 1997

Persone 
 David Glen Eisley – cantante heavy metal statunitense
 Howard Eisley – ex cestista e allenatore di pallacanestro statunitense
 India Eisley – attrice statunitense

Altro 
 Mos Eisley – porto spaziale immaginario di Guerre stellari